Очистка диска (cleanmgr.exe) — утилита обслуживания компьютера, входящая в состав Microsoft Windows, предназначенная для освобождения дискового пространства на диске компьютера. Теперь она устарела и заменена версией в приложении «Настройки», хотя все ещё существует как устаревший инструмент.

О программе 
Утилита выполняет поиск ненужных файлов, а затем удаляет выбранные файлы. Существует несколько категорий файлов, на которые нацелена программа при выполнении первоначального анализа диска:

 Сжатие старых файлов
 Временные интернет-файлы
 Временные файлы Windows
 Загруженные программные файлы
 Корзина
 Удаление неиспользуемых приложений или дополнительных компонентов Windows
 Файлы журнала настройки
 Автономные веб-страницы (кэшированные)
 WinSxS (хранилище компонентов Windows)

Приведенный выше список, однако, не является полным. Например, «Временные файлы удаленного рабочего стола» и «Временные файлы синхронизации» могут отображаться только при определённых конфигурациях компьютера, таких различиях, как версия Windows и использование дополнительных программ, таких как Удаленный рабочий стол.

Опция удаления данных гибернации может быть не идеальной для некоторых пользователей, поскольку это может привести к удалению опции гибернации.

Помимо удаления ненужных файлов, у пользователей также есть возможность сжимать файлы, к которым не было доступа в течение определённого периода времени. Этот параметр обеспечивает систематическую схему сжатия. Файлы, к которым редко обращаются, сжимаются, чтобы освободить место на диске, оставляя часто используемые файлы несжатыми для более быстрого доступа на чтение / запись. Если после сжатия файла пользователь желает получить доступ к сжатому файлу, время доступа может быть увеличено и варьироваться от системы к системе.

В дополнение к категориям, которые отображаются на вкладке «Очистка диска», вкладка «Дополнительные параметры» предлагает дополнительные опции для освобождения места на жестком диске путем удаления дополнительных компонентов Windows, установленных программ и всего, кроме последней точки восстановления системы или данных теневого копирования в некоторых версиях Microsoft Windows.

Устаревание 
Начиная с Windows 10 1803 (RS4), возможности очистки диска включены в приложение настроек. Автономный инструмент очистки диска по-прежнему включен, но устарел в пользу нового интерфейса.

Примечания

Ссылки 
 Советы по освобождению места на диске компьютера
 Создание обработчика очистки диска

Программное обеспечение только под Windows
Компоненты Windows